Jméno a příjmení Karel Svoboda nosí více osobností:

 Karel Svoboda (1938–2007) – český hudební skladatel
 Karel Svoboda (bankéř) (1877–1951) – vrchní ředitel Agrární banky
 Karel Svoboda (filolog) (1888–1960) – český klasický filolog
 Karel Svoboda (historik), (1896–1954) – muzejní pracovník, historik umění, památkář
 Karel Svoboda (lední hokejista) (* 1960) – český hokejista
 Karel Svoboda (malíř) (1824–1870) – český malíř
 Karel Svoboda (odbojář) (1902–1942) – český odbojář, člen odbojové skupiny Čenda
 Karel Svoboda (poslanec ČNR) (1926–2014) – český politik, poslanec České národní rady v 70. a 80. letech 20. století
 Karel Svoboda (právník) (1880–1934) – český právník, věnoval se pojišťovnictví, vyučoval na ČVUT
 Karel Svoboda (režisér) (1912–1982) – český divadelní režisér a divadelní a filmový herec
 Karel Svoboda (výsadkář) (1912–1982) – československý voják, příslušník výsadku Wolfram
 Karel Svoboda-Škréta (1860–1940) – český malíř a restaurátor

 související články
 Svoboda (příjmení) – nositelé příjmení Svoboda